Muhibb-Al·lah ibn Mahàssin al-Baghdadí, més conegut com a Ibn an-Najjar, fou un historiador àrab nascut i mort a Bagdad (1183-1245). Va escriure 21 obres d'història, biografia, literatura del hadit, poesia, medicina, viatges, amor i societat. Subsisteix sencera la història de Medina i altres en fragments. És notable la seva història de Bagdad que fou continuada per Ibn al Sai (mort 1275/1276), després per Ibn al-Fuwati (mort 1323) i per Ibn Rafi (mort 1372/1373).

Referències 

Historiadors iraquians
Poetes iraquians
Persones de Bagdad
Morts a Bagdad
Historiadors àrabs